Povodeň na Vltavě může být:

 Povodeň na Vltavě (1890)
 Povodeň na Vltavě (1893)
 Povodeň na Vltavě (1954)